Владимир Дмитриевич Паршин (род. 6 ноября 1959 года, Москва) — российский , специалист в области торакальной хирургии, трансплантологии, регенеративной медицины и эндохирургии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (2016). Лауреат Государственной премии РФ (2018).

Биография 

Родился 6 ноября 1959 года Москве.

В 1983 году — окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, затем проходил клиническую ординатуру по хирургии в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского.

С 1985 по 2012 годы — работал в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ), где прошел путь от младшего научного сотрудника до профессора, руководителя отделения торакальной хирургии.

В 1991 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Результаты хирургического лечения внутрилегочных метастазов злокачественных опухолей».

В 1995 году — присвоена высшая врачебная квалификационная категория по специальности «торакальная хирургия».

В 2001 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Диагностика, профилактика и лечение рубцовых стенозов трахеи».

С 2012 года по настоящее время — заведующий отделением торакальной хирургии, профессор кафедры факультетской хирургии Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И. М. Сеченова.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области торакальной хирургии.

Разработал принципиально новые операции на трахее с использованием возможностей современной микрохирургии, которые нашли широкое применение в клинической практике, и защищены патентами Российской Федерации. Под его руководством выполнена первая успешная трансплантация трахеи с сохраненным кровоснабжением в составе тиреотрахеального комплекса.

Автор более 200 научных по различным вопросам торакальной хирургии работ, 5 монографий, 4 изобретений.

Под его руководством защищены 6 кандидатских и докторских диссертаций.

Президент Московского общества торакальных хирургов, член редколлегии медицинских журналов «Хирургия», «Проблемы туберкулеза и болезней легких».

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации (совместно с В. А. Порхановым, В. П. Харченко, за 2018 год) — за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи
 Премия «Призвание» (2008) — в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского
Трансплантологи
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий